Pisarovo peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Писарово) :
Pisarovo, village bulgare de l'obchtina de General Tochevo, situé dans l'oblast de Dobritch ;
Pisarovo, village bulgare de l'obchtina d'Iskar, situé dans l'oblast de Pleven.